Pannónia Általános Iskola Kispesten, 1192, Pannónia út 12. alatt
Pannónia Általános Iskola Újlipótvárosban, 1133, Budapest, Tutaj utca 7-11. alatt